Real se poate referi la unul dintre următoarele articole:

 Real, folosit cel mai frecvent cu sensul de realitate
 Număr real, număr care aparține mulțimii numerelor reale; mulțimea numerelor reale include toate numerele raționale, împreună cu toate numerele iraționale
 Real portughez, veche monedă portugheză.
 Real brazilian, moneda actuală a Braziliei
 Real spaniol, veche monedă spaniolă  
 Drept real, drept subiectiv patrimonial pe temeiul căruia titularul său poate să exercite anumite puteri, prerogative asupra unui bun determinat, în mod direct și nemijlocit, fără intervenția altei persoane
 Marcha Real, imnul național al Spaniei.
 Alter Real, rasă de cai
 Realul, un concept filozofic

Geografie 
 Provincia Ciudad Real
 Districtul Vila Real
 Vila Real, oraș și district în Portugalia
 Lagoa Real
 Vale Real
 Rio Real
 Porto Real
 Puerto Real
 Alcalá la Real

Sport 
 Real Madrid C.F.
 Real Madrid Castilla
 Real Madrid C
 Real Zaragoza
 Real Betis
 Real Betis B
 Real Oviedo
 Real Salt Lake
 Real Valladolid

Companii 
 Tipografia REAL
 Real (hypermarket)

Vezi și 
 
 
 Imagine reală
 Profil real (învățământ)
 Realism (dezambiguizare)

Legături externe